El nombre de Iglesia de Santa Prisca o Iglesia de Santa Priscila es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a alguna santa llamada Prisca.

Santas 
 Santa Prisca, mártir (siglo III), junto con Áquila son los esposos y primeros cristianos — Festividad: 18 de enero;

Iglesias 
Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad
 Iglesia de Santa Prisca (Chiesa di Santa Prisca), iglesia católica en la ciudad de Roma, Italia;
 Iglesia de Santa Prisca, iglesia católica en la ciudad de Taxco de Alarcón, estado de Guerrero, México;